Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres F et E.

Codes 
 0xFE, minuscule þ (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 Fe, symbole de l'élément chimique fer
 Fast Ethernet
 Association féministe (en hongrois : Feministák Egyesülete, ou FE), organisation féministe hongroise
 Founders Edition, éditions officielles de cartes graphiques NVIDIA

Sport automobile 
 Formule E, la discipline reine du sport automobile électrique

Autres sens 
 FE, en hexadécimal, représente le nombre 254 en décimal ;
 FE, une année bissextile commençant un mardi dans le système des lettres dominicales ;
 Fe, première rune de l’alphabet runique scandinave ;
 Volvo FE ;
 Fe, un jeu vidéo.

Code